Riedkanal ist ein Gewässername:

 Riedkanal (Mühlbach), linker Zufluss des Mühlbachs (zur Alten Dreisam, zur Dreisam) nach Bötzingen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Riedkanal (Rhein) – zwei Zuflüsse des Rheins in Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Riedkanal (Seerhein), rechter Zufluss des Seerheins bei Wollmatingen, Stadt Konstanz, Landkreis Konstanz
 Riedkanal (Oberrhein), Oberlaufname bis nach Iffezheim Mühlbach, rechter Zufluss des Oberrheins bei Illingen, Gemeinde Elchesheim-Illingen, Landkreis Rastatt und rechter Abzweig des Sandbachs